

Astronomie 
 (7401) Toynbee, astéroïde de la ceinture principale.

Littérature 
 Le Convecteur Toynbee, nouvelle de science-fiction de Ray Bradbury.

Patronyme 

 Joseph Toynbee (1815–1866), médecin britannique ;
 Arnold Toynbee (1852–1883), historien britannique de l'économie ;
 Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), historien britannique.

Plongée sous-marine 
 Manœuvre de Toynbee, manœuvre d'équilibrage.

Patronyme anglais